Эльс-Омельс-де-на-Гайя ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Уржель. Занимает площадь 13,5 км². Население — 144 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Льейды